Älvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älvtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (58,4 ha)
Älvtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn